Jméno a příjmení Jaroslav Hájek má více nositelů:

 Jaroslav Hájek (1926–1974) – český matematik a statistik
 Jaroslav Hájek (politik) – český a československý politik KSČ, poslanec ČNR a FS v letech 1969–71
 Jaroslav Hájek (inženýr) (* 1924) – český inženýr, ekonom, léčitel a psoriatik
 Jaroslav Hájek (voják) (1915–1995) – český voják a pilot